Monestièr ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Monestier (Dordogne)
 Monestiés

Siehe auch
 Monestier-Merlines (okzitanisch Monestièr e Merlinas)
 Monestier-Port-Dieu (Monestièr e Port Dieu)